Даница Мокрањац (Београд, 27. јул 1922 — Београд, 22. јул 1992) била је југословенскa и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1963. || Ћутљива жена ТВ филм || /
|-
| 1968. || Првокласни хаос ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Суфле ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Француски без муке  ТВ филм || /
|-
| 1971. || Шешир професора Косте Вујића  ТВ филм || Мирјанина мајка
|-
| 1972. || Незнани јунак ТВ филм || /
|-
| 1975. || Позориште у кући ТВ серија || Г-ђа Попадић
|-
| 1975. || Живот је леп ТВ серија || Гошћа на пријему
|-
| 1977. || Бабино унуче ТВ серија || Секретарица школе
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије ТВ серија || Докторка
|-
| 1983. || Љубавно писмо ТВ филм || /
|-
| 1984. || Јагуаров скок  || Саманта Рајт
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1922.
Умрли 1992.
Српске глумице
Југословенски глумци
Глумци из Београда